Сладков — фамилия:

 Сладков, Александр Валерьевич (род. 1966) — военный корреспондент.
 Сладков, Анатолий — российский конькобежец, представлял на соревнованиях Москву.
 Сладков, Вячеслав Григорьевич (1951—2022) — советский и российский оперный певец (баритон), заслуженный артист Российской Федерации (1996). 
 Сладков, Кирилл Александрович (род. 1981) — протоиерей РПЦ, церковный и общественный деятель, и. о. председателя Синодального отдела по делам молодёжи.
 Сладков, Николай Иванович (1920—1996) — советский писатель, автор книг о природе.
 Сладков, Тимофей Ипполитович (1884—1956) — уральский казак, участник Первой мировой и Гражданской войн, полковник; руководитель операции, в которой был убит Василий Чапаев.

См. также 
 Сладково
 Следков